«Дипло́мная рабо́та» () — первый полнометражный фильм испанского режиссёра Алехандро Аменабара, психологический триллер. В русском переводе известен также как «Диссерта́ция», «Те́зис», «Снафф», «16 мм», «Опа́сная нахо́дка», «Курсова́я».

Обладатель семи премий «Гойя» (в том числе за лучший фильм), Гран-при Брюссельского фестиваля, а также других кинематографических наград. «Дипломная работа» имела большой успех как у критиков, так и у публики.

Фильм был снят за пять с половиной недель, его бюджет составил 116 миллионов испанских песет (около 697 тысяч €). Аменабар начал писать сценарий, ещё учась в университете, и дал имя одного из своих придирчивых профессоров зловещему персонажу фильма Хорхе Кастро, хотя позднее извинился за это.

Содержание 

Анхела — студентка мадридского киноинститута, тема её дипломной работы, вынесенной в название фильма, — аудиовизуальное насилие. Она просит Чему, своего сокурсника, помешанного на кровавых фильмах, показать ей что-нибудь из его коллекции, а затем обращается к своему научному руководителю Фредерико Фигероа с просьбой взять для неё в институтской видеотеке несколько плёнок, не принятых к показу на телевидении по причине их жестокости. Профессор отправляется в видеотеку, но, чтобы не скомпрометировать себя, не говорит служителю, что именно он собирается искать. Секция порнографии находится в глубоком подвале, и, когда смотритель его окликает, и одновременно боясь столкнуться с другим посетителем, он берёт со стеллажа первую попавшуюся кассету и идёт в просмотровый зал.

На следующий день в институте Анхела узнаёт, что профессора нет на месте. Она идёт в зал и видит его в кресле мертвым: он умер от приступа астмы. Движимая любопытством, Анхела вынимает видеокассету и уходит, никому ничего не говоря. Дома она просматривает кассету, вернее, прослушивает её, не рискнув посмотреть, и уже после Анхела и Чема вместе решают просмотреть плёнку. На экране телевизора девушка, привязанная к стулу, которую пытает и зверски убивает человек с закрытым лицом. Они понимают, что это так называемый снафф — фильм с настоящим убийством, а замученная девушка — пропавшая несколько лет назад студентка их института Ванесса. Анхела приходит в ужас, но Чема настолько хладнокровен, что замечает мелкую деталь, которая позволяет ему определить модель камеры, на которую снимался фильм. Во время пропажи Вероники два года назад камер с подобным цифровым зумом почти не было, всего одна модель, давно изъятая из продажи. Испуганная Анхела не желает больше иметь дела с этой плёнкой, но Чема обращает её внимание на новую подробность: из фильма вырезаны микроскопические фрагменты — видимо, девушка называет своего мучителя по имени. Это значит, что садистом может оказаться кто-то из знакомых Анхелы по институту.

Далее Анхела случайно видит юношу с камерой той самой модели и узнаёт, что это Боско, бывший друг жертвы. Она следит за ним, но тот замечает слежку и вынуждает её объясниться. Анхела наспех придумывает, что готовит репортаж о пропавшей девушке, и затем берёт у него интервью. Чема уверен, что убийца Боско. Но красивый юноша одновременно и пугает и привлекает Анхелу, она не может ни избавиться от подозрений, ни найти доказательства. Боско ведет себя более чем странно, его ответы на интервью расплывчатые и пугающие, его поведение неоднозначное. В это же время Анхела теряет свои ключи, чего с ней раньше никогда не было, обнаруживает, что кто-то был в её комнате (она решает, что это её младшая сестра, которая до этого хотела посмотреть забытую снафф-кассету в видеопроигрывателе, но та всё отрицает), а затем в гости под предлогом записи интервью наведывается и Боско, а когда они остаются наедине, то он почти домогается к Анхеле, потом отступая, предположив, что ей бы это просто понравилось. Во время семейного обеда семья Анхелы невольно выдает её Боско, упоминая и её факультет, и дипломную работу, что никак с интервью не связана. Также к Боско симпатизирует младшая сестра Анхелы, а на замечание, что у Боско есть девушка Иоланта тот резко отвечает, что они уже расстались. Чема предупреждает не связываться больше с Боско, ставя ультиматум: или он, или Боско.  Анхела отправляется в магазин техники, где обманным путем получает информацию: Боско не покупал камеру два года назад, но одновременно с этим в списке покупателей значится киноинститут. Чема, подкупив охранника кассетами с порно, получает доступ к записям с камер видеонаблюдения в институте. Ночью Анхеле снится сон, в котором в её комнату пробирается Боско, приставивший ей к горлу нож, и снимающий её на камеру. На утро она видит Боско целующимся с Иолантой в здании института.

Профессор Кастро, сменивший на посту умершего профессора, вызывает её к себе, они обсуждают насилие, его влияние, цензуру, зрелищность и принципиальности творца. Кастро пытается выпытать, чем именно Анхела собирается углубить свое поверхностное исследование, плавно переходя к завуалированному допросу о том, из-за чего умер профессор. Когда Анхела отказывается от разговора, профессор включает для неё запись с камер наблюдения в просмотровом зале, где видно, как она забирает кассету. Под давлением и угрозами Анхела почти готова рассказать о кассете, но в последний момент на кафедру звонит Чема, предупреждая, что профессор замешан и нужно бежать. Профессор подслушивает этот разговор, пытается задержать Анхелу, но та сбегает. Чема показывает Анхеле записи с камер наблюдения в библиотеке, где видно Фигероа и Кастро, который выходил из-за тайного хода в подземное хранилище. Чема побывал там и смог унести несколько кассет с таким же содержанием. Анхела говорит о камерах, которые были приобретены для киноакадемии, но Чема говорит, что это бессмысленно, так как он тоже снимал этими камерами во время практики. Анхела предлагает спуститься в подземное хранилище ночью и поискать там камеры, хоть Чема настаивает на том, что это бессмысленно и что камер там не было. С Анхелой встречается Иоланта, которая рассказывает дополнительные подробности: она, Ванесса и Боско подрабатывали в рекламном агентстве, где был ещё странный парень, который настаивал на том, чтобы одна из девушек агентства снялась обнажённой для короткометражного фильма, и именно он рассказал остальным о снаффе и о том, что его снимать легко. Через неделю после неожиданного закрытия агентства Ванесса пропала, и Иоланта убеждена, что она мертва, как и ещё пять девушек за последние два года, что считались пропавшими. Этим странным парнем Иоланта называет Чема, а в доказательство показывает общее фото с Боско.

Ночью Анхела и Чема прячутся в помещении киноинститута. Чема не отрицает свое знакомство с Боско, но говорит, что их пути разошлись из-за характеров. Они проникают в тот самый потайной подвал по системе тоннелей и находят хранилище из около двух сотен кассет. Анхела пытается найти камеру в одном из ящиков здесь, а Чема в запертом ящике находит мастер-копии, но оригиналов там нет. Кто-то запирает за ними дверь и выключает свет. Ориентируясь по свету спичек, они пытаются найти выход в системе тоннелей, но вместо выхода попадают в тайник с ненужной аппаратурой. Чтобы отвлечь Анхелу, Чема рассказывает сказку о принцессе и карлике. У них заканчиваются спички, и чтобы хоть немного осветить пространство, Анхела сжигает свой свитер. Уставшие и измотанные, они остаются там ночевать. Когда загорается свет, Анхела просыпается одна. На нее нападает профессор с тряпкой в руках. Анхела приходит в себя привязанной к стулу. Профессор отрицает, что причастен к убийствам, и что он всего лишь монтировал фильмы, и что он даже не станет истязать Анхелу, если она скажет, кто звонил утром на кафедру. Когда профессор устанавливает видеокамеру и уже целится в Анхелу и та говорит на запись его имя и свои прощальные слова, ее спасает спрятавшийся Чема. В короткой потасовке он случайно убивает профессора, и они, найдя другой выход, сбегают.

Чема говорит, что они не могут никому рассказать о произошедшем, и что мастер-копии он спрячет у себя, ведь еще ничего не закончено, и если профессор действительно всего лишь монтировал фильмы, то убийца все еще не обнаружен. Анхела приходит домой, где от отца узнает, что ее сестра отправилась гулять с Боско. В баре она находит сестру и пытается уговорить ее уйти домой, но та отказывается. Чтобы не говорить правду, Анхела говорит, что у нее отношения с Боско и что сестра здесь лишняя. Чтобы это доказать, она, выпив коктейль, на глазах у сестры целуется с Боско. Расстроенная девушка убегает. В подворотне на нее нападает Боско, который целует ее и говорит, что на самом деле ему нужна она. Утром Анхела предлагает Чема пойти в полицию, но тот уверен, что его же немедленно посадят в тюрьму за убийство, и даже записанное на камеру доказательство самообороны его не спасет, но, поддавшись ее уговорам, соглашается. Пока он принимает душ, Анхела собирает необходимые им видеозаписи, в том числе и мастер-копии. Пока она ищет их в беспорядке комнаты, то находит аккумулятор видеокамеры, а в шкафу под одеждой - и саму видеокамеру той же модели, в которой стоит кассета с ее именем. На записи неизвестный снимал ее через окно, в том числе спящей или то, как она целовала кадр с интервью с Боско на экране своего телевизора. Анхела сбегает, оставив на полу видеокамеру. Она хочет обратиться в полицию, но передумывает. Ее младшая сестра напугана: кто-то весь день звонил Анхеле с угрозами ее убийства. Анхела уверена, что это Боско, но оказывается, что это была Иоланта, которая одновременно звонит и Боско, упрекая его в измене, что его видели в баре с Анхелой, и говоря, что ради него она готова на все.

Вечером Анхела приезжает в загородный дом Боско, адрес которого она узнала. Кто-то в темном дождевике преследует ее на протяжении всего пути. В доме Анхела просит Боско поговорить с Иолантой, на что тот говорит, что они уже не встречаются, и что она всегда, как только заподозрит его симпатию к кому-то, звонит и угрожает. Анхела предполагает, что у Боско были отношения с Ванессой, из-за чего могла серьезно приревновать подругу, но Боско все отрицает. Он останавливает Анхелу, когда она хочет уйти, девушка наконец-то признает, что он ей нравится. В доме пропадает свет. Кто-то оглушает Боско, спустившегося вниз чтобы починить пробки: это Чема. Между Боско и Чема завязывается драка, Боско разбивает его очки и повреждает ему шею. Анхела говорит, что нужно вызвать скорую, на что Боско соглашается и отходит за веревкой. В это время Чема успевает отдать Анхеле нож и сказать о гараже, куда Анхела направляется, пока Боско занят связыванием Чема. В гараже Анхела понимает, что это место она видела на кассетах, именно здесь убивали девушек. Боско связывает Анхелу. В кладовке, из которой он вытаскивает камеру, Анхела видит труп Иоланты: она ворвалась сюда злой, и Боско «успокоил» ее. Пока он настраивает камеру и свет, то подробно рассказывает обо всем, что может сделать с Анхелой и что зрителям понравится больше всего. Когда он нападает на Анхелу, та неожиданно высвобождается, перерезав веревки ножом. Ей удается захватить пистолет, который Боско приготовил для финального аккорда. Он пытается отвлечь ее вопросом о цвете своих глаз (этот вопрос в форме флирта он задавал ей раньше, когда пытался поцеловать) чтобы выхватить пистолет, но Анхела стреляет в упор.

Анхела посещает Чема в больнице на фоне читаемого репортажа о «девушках из снаффа». В саду дома Боско и были захоронены все тела пропавших, а в доме было найдено множество кассет с материалом снаффа. Анхела приносит в подарок Чему сборник сказок, в котором есть та самая, которую Чема рассказывал Анхеле в тоннелях, говоря, что она подписала ее сама — но Чема не может читать без очков. Он поясняет, что в первый день, когда он обнаружил подземный ход и кассеты, он также забрал и камеру, но не может объяснить, почему. Анхела уходит и говорит, что ушла из института. Чема просит соседа по палате прочесть, как подписана подаренная ему книга: там дописано «приглашаю тебя на кофе». Чема догоняет ее. Пока они идут по больничному коридору к выходу, по телевизору в каждой палате смотрят выпуск новостей, в который включены фрагменты снафф-видео с Ванессой. Репортер несколько раз акцентирует внимание о том, что эти кадры должны быть интересны только как подтверждение преступление, чудовищны и аморальны. Но вместе с тем показ подобных кадров по телевидению только подтверждает высказанную идею фильма о том, что насилие стало обычным делом.

Идея фильма 
Фильм, как и диссертация главной героини, рассматривает такие сложные вопросы, как: почему нас привлекает зрелище насилия в жизни и на экране; есть ли границы того, что можно показывать; должен ли режиссёр потакать самым низким вкусам массового зрителя, чтобы выжить в жестокой конкуренции современной киноиндустрии, или нести моральную ответственность за то, что он снимает.

Фрагмент разговора между профессором Кастро и Анхелой:
К: Почему тебя интересует насилие?
А: Потому что оно стало обычным и в кино, и на телевидении, мы слишком к нему привыкли. 
К: И что же? 
А: Меня это беспокоит.
К: Почему?
А: Потому что я не люблю насилие.
К: Ты его отвергаешь?
А: Разумеется.
К: Всегда?
А: Да.
К: Но насилие присуще нам всем… Невозможно подвергнуть цензуре все фильмы.
А: Нет, но режиссёр должен отдавать себе отчёт в том, что он делает.
К: Режиссёр должен делать только то, чего хочет от него публика. Это основной принцип любого зрелища. Или ты отвергаешь и зрелище?

В главных ролях 

 Ана Торрент — Анхела Маркес
 Феле Мартинес — Чема
 Эдуардо Норьега — Боско Эрранс
 Хавьер Элоррьяга — профессор Кастро
 Мигель Пикасо — профессор Фигероа
 Ньевес Эрранс — Сена Маркес
 Роса Кампильо — Йоланда

Награды и номинации 
 1997 — семь премий «Гойя»: лучший фильм, лучший режиссёрский дебют (Алехандро Аменабар), лучший мужской актёрский дебют (Феле Мартинес), лучший оригинальный сценарий (Алехандро Аменабар), лучший продюсер (Эмилиано Отеги), лучший монтаж (Мария Елена Сайнс де Росас), лучший звук
 1997 — Серебряный Гран-при Брюссельского кинофестиваля (Алехандро Аменабар)
 1997 — премия зрителей на кинофестивале в Вальдивии (Чили)
 1997 — лучшая актриса кинофестиваля в бразильском Грамадо (Ана Торрент)
 1997 — номинация на Золотой Гран-при фестиваля «Фантаспорто» (Алехандро Аменабар)
 1997 — номинация на премию «Гойя» лучшей актрисе (Ана Торрент)

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Феле Мартинесом о фильме  ()

Фильмы-триллеры Испании
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы — лауреаты премии «Гойя»
Фильмы Испании 1996 года
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов 1996 года
Фильмы ужасов Испании